Artan Hoxha (19?-), homme politique albanais
Enver Hoxha (1908–1985), homme politique albanais
 Erand Hoxha (1987-), acteur albanais
 (1916–2001), homme politique albanais
Marolino Hoxha (1996-), coureur cycliste albanais
Nexhmije Hoxha (1921-2020), femme politique albanaise
 (1992-), nageur albanais
 (1861–1934), nationaliste albanais